Le groupe A de la Coupe du monde de football de 1994, qui se dispute aux États-Unis du 17 juin au , comprend quatre équipes : les États-Unis, pays hôte, la Suisse, la Colombie et la Roumanie.

Première journée

États-Unis - Suisse

Colombie - Roumanie

Deuxième journée

Roumanie - Suisse

États-Unis - Colombie

Troisième journée

Suisse - Colombie

États-Unis - Roumanie

Classement final du groupe A

Bibliographie 
.

Notes et références